Конце́вич — фамилия.

 Известные носители
 Концевич, Авдей Васильевич (1868—?) — священник, член Государственной думы I созыва от Волынской губернии.
 Концевич, Григорий Митрофанович (1863—1937) — российский и советский хоровой дирижёр, композитор, хормейстер, педагог, музыкальный этнограф.
 Концевич, Иван Михайлович (1893—1965) — церковный историк.
 Концевич, Ираида Афанасьевна (1922—2000) — советский и украинский судебный медик, доктор наук, профессор.
 Концевич, Лев Рафаилович (род. 1930) — советский и российский востоковед, разработавший кириллическую систему транскрипции корейских слов.
 Концевич, Людовик (1791—1857) — польский писатель.
 
 Концевич, Михаил Григорьевич (1928—2003) — советский деятель, звеньевой, новатор сельскохозяйственного производства, Герой Социалистического Труда.
 Концевич, Олег Михайлович (1905—1983) — епископ Русской православной церкви за границей.
 Концевич, Станислав Владимирович (род. 1964) — российский актёр кино и дубляжа.

См. также 
 Система Концевича — набор правил транскрибирования слов корейского языка кириллицей.